Dłutowo – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Naruszewo
 Dłutowo – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Pisz
 Dłutowo – dawny przystanek i stacja kolejowa w Dłutowie
 Dłutowo – dawna gromada w Starym Dłutowie

Zobacz też 
 Nowe Dłutowo
 Stare Dłutowo